VM i Floorball for damer 2009 var det syvende oficielle verdensmesterskab i Floorball for damelandshold. Mesterskabet blev afholdt i Västerås i Sverige.

Indledende runde

Gruppe A 

 Sverige og Tjekkiet gik videre til semifinalerne.

Gruppe B 

 Schweiz og Finland går videre til semifinalerne.

Slutrunde

Semifinaler

Finale

Placeringskampe

9. plads

7. plads

5. plads

Medaljer 

2009
Sport i 2009